Сан Педро Апостол има више значења:

 Сан Педро Апостол (Сан Педро Амусгос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Сан Педро Апостол (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Апостол (Сан Педро Апостол, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Апостол (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику